Бабадаг, Бабатаг — топоним тюркско-иранского происхождения (от тюркского или иранского баба — «отец», иногда «дед»; тюркского даг — «гора»). Может означать:

 Бабадаг (город в Румынии) — город в Румынии.
 Бабадаг (гора, Азербайджан) — вершина Большого Кавказа в Азербайджане.
 Бабадаг (гора, Турция) — вершина в Турции.
 Бабатаг — горный хребет на юге Средней Азии.
 Бабадаг (Денизли) — город и район в провинции Денизли (Турция).

См. также 
 Бабадагское плато — горный массив в Северной Добрудже
 Бабадагская область — историческое название части Добруджи.

Источники